Dennis Green (1931–2018) olimpiai bronzérmes ausztrál kajakozó
 Dennis Green (1949–2016) amerikai amerikaifutball-edző